Юниорский турнир ФИФА 1948 года — первый юниорский чемпионат Европы по футболу де-факто, прошедший в 1948 году в Лондоне. Его победителем стала команда-хозяйка — сборная Англии. В турнире участвовали всего 8 команд.

Команды-участницы 
  Англия (страна-организатор)
  Австрия
  Бельгия
  Ирландия
  Северная Ирландия
  Италия
  Нидерланды
  Уэльс

Стадионы

Матчи

Первый круг

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Список игр 

Футбол в Европе в 1948 году
Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 19 лет)
Апрель 1948 года
Международные спортивные соревнования в Лондоне
Международные соревнования по футболу в Великобритании
Спорт в Великобритании в 1948 году
Чемпионаты Европы в 1948 году
Чемпионаты Европы в Великобритании
1948 год в Лондоне